

Presentación previa 
Michael Berrer fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

Adrián Menéndez-Maceiras ganó el título, derrotando a Roberto Quiroz 6–4, 3–6, 6–3 en la final.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Cuartos de final)
  Ernesto Escobedo (Segunda ronda)
  Vasek Pospisil (Cuartos de final)
  Stefan Kozlov (Segunda ronda)

<ol start=5>
  João Souza (Segunda ronda)
  Tennys Sandgren (Segunda ronda)
  Teimuraz Gabashvili (Cuartos de final)
  Jason Jung (Primera ronda)

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de León 2017